Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Justine Henin je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  'Justine Henin (prvakinja)
  Marija Šarapova (tretji krog)
  Jelena Janković (četrtfinale)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Ana Ivanović (četrti krog)
  Ana Čakvetadze (polfinale)
  Nadja Petrova (tretji krog)
  Serena Williams (četrtfinale)
  Daniela Hantuchová (prvi krog)
  Marion Bartoli (četrti krog)
  Patty Schnyder (tretji krog)
  Venus Williams (polfinale)
  Nicole Vaidišová (tretji krog)
  Jelena Dementjeva (tretji krog)
  Dinara Safina  (četrti krog)
  Martina Hingis (tretji krog)

 Tatiana Golovin (prvi krog)
 Shahar Pe'er (četrtfinale)
<li> Sybille Bammer (četrti krog)
 Lucie Šafářová (tretji krog)
 Alyona Bondarenko (tretji krog)
 Katarina Srebotnik (drugi krog)
 Tathiana Garbin (prvi krog)
 Francesca Schiavone (drugi krog)
 Mara Santangelo (prvi krog)
 Sania Mirza (tretji krog)
 Vera Zvonarjova (tretji krog)
 Ai Sugijama (drugi krog)
 Samantha Stosur (prvi krog)
 Agnieszka Radwańska (četrti krog)
 Anabel Medina Garrigues (tretji krog)
 Michaëlla Krajicek (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2007